Арту́рс Ку́лда (; 25 июля 1988, Лейпциг, ГДР) — профессиональный латвийский хоккеист. Амплуа — защитник. Воспитанник рижского клуба «Призма».

Карьера 
Артур Кулда начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе родного рижского клуба «Призма». Через год Артур начал выступать в молодёжной команде московского ЦСКА. В 2006 году на драфте НХЛ Кулда был выбран в 7 раунде под общим 200 номером клубом «Атланта Трэшерз». После этого Артур принимает решение отправиться в Северную Америку, где первые два года выступает за клуб OHL «Питерборо Питс».

По ходу сезона 2007/08 Кулда начинает выступление за фарм-клуб «Трэшерз» — «Чикаго Вулвз». 12 февраля 2010 года Кулда дебютирует в НХЛ в гостевом матче против команды «Миннесота Уайлд». Однако закрепиться в НХЛ, как в «Атланта Трэшерз», так и в «Виннипег Джетс», Артуру не удалось. Всего в НХЛ на его счету 2 очка (0+2) в 15 играх.

Карьера хоккеиста в АХЛ получилась более продуктивной. В 2008 году, вместе с командой «Чикаго Вулвз», Артур стал обладателем Кубка Колдера.

После сезона 2011/12 Артур принял решение покинуть Северную Америку, после чего подписал контракт с новосибирской «Сибирью» 6 сентября 2012 года Кулда дебютировал в КХЛ матчем против ярославского «Локомотива», и уже в первой игре отличился заброшенной шайбой, став при этом автором первой шайбы «Сибири» в новом сезоне..

4 октября 2013 года Артур Кулда подписал однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».. Хоккеист будет выступать в новом клубе под номером 44.

6 июля 2015 покинул стан «Салавата Юлаева». Контракт был расторгнут по согласию обеих сторон.

Международная 
Кулда играл за юниорскую, молодёжную и национальную сборные Латвии. На чемпионатах мира 2010 и 2011 он сыграл по три матча.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 6 марта 2013 года
                                          ---- Regular Season ------   ----- Playoffs --------
Season   Team                      Lge    GP   G    A  Pts  PIM  +/-   GP   G   A  Pts PIM +/-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2003-04	 ХК Призма (Рига)                 11   0    0   0     8    -    2   0   0   0   0   -
2004-05	 ЦСКА (Москва)2		           -   -    -   -     -    -
2005-06	 ЦСКА (Москва)2                   44   5   12  17    24    -
2006-07	 Peterborough Petes        OHL    58   2    9  11    83    9
2007-08	 Peterborough Petes        OHL    55   7   27  34    87  -13    5   1   3   4   6   0
2007-08	 Chicago Wolves            AHL     5   0    1   1    10    3   22   1   5   6  32  12
2008-09	 Chicago Wolves            AHL    57   1   14  15    59    7
2009-10	 Atlanta Thrashers         NHL     4   0    2   2     2    2
2009-10	 Chicago Wolves            AHL    66   6   19  25    46   47   14   1   4   5   8  -5
2010-11	 Atlanta Thrashers	   NHL     2   0    0   0     2   -2
2010-11	 Chicago Wolves            AHL    69   5   12  17    73   -1
2011-12	 Winnipeg Jets	           NHL     9   0    0   0     4    3
2011-12	 St. John's IceCaps        AHL    63   6   14  20    62   18   13   0   1   1   8  -3
2012-13  Сибирь (Новосибирск)      КХЛ    50   9    6  15    55   -3    7   0   1   1   0   1
2013-14  Салават Юлаев (Уфа)       КХЛ     43   1    9   10     42    4 18  1 4  5    18  0
2014-15  Салават Юлаев (Уфа)       КХЛ     45   4    5   9     28    -9 5  0 0  0    2  -1

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Сент-Джонс Айскэпс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»